Robert II Pobożny (972-1031) – król Francji 996-1031
 Robert II (zm. 1037) – arcybiskup Rouen 990-1037; hrabia Évreux
 Robert II Krótkoudy (ok. 1054-1134) – książę Normandii 1087-1106; hrabia Maine
 Robert II Jerozolimski (ok. 1065-1111) – hrabia Flandrii 1093-1111
 Robert II (zm. 1143) – biskup wrocławski 1140-1142
 Robert II (ok. 1248-1305) – książę Burgundii 1272-1395
 Robert II d’Artois (1250-1302) – hrabia Artois 1250-1302
 Robert II Stewart (1316-1390) – król Szkocji 1371-1390
 Robert II (1319-1364) – tytularny cesarz łaciński 1346-1364; książę Tarentu, Albanii i Achai
 Robert II Parmeński (1909-1974) – tytularny książę Parmy i Piacenzy 1959-1974

 Robert
 Robert I
 Robert III